Блант () — английская фамилия. При написании Blount часто передаётся как .

Известные носители 
  (1879—1957) — англиканский священник, епископ Брэдфорда (1931—1955).
 Блант, Артур (1883—1946) — британский дипломат, генеральный консул Великобритании на Филиппинах (1935—1937).
 Блант, Боб — зимбабвийский политик, член Сената (1980—1985).
 Блант, Брайан (ок. 1931—2019) — британский политик, мэр Винчестера (1996—1997).
  (род. 1952) — канадский писатель, поэт и сценарист, лауреат премии Артура Эллиса Ассоциации авторов криминальной литературы Канады за лучший роман (2004, 2013).
 Блант, Джеймс (род. 1974) — британский рок-музыкант.
 Блант, Джон:
 Блант, Джон Генри (1823—1884) — английский богослов, церковный историк.
  (1840—1910) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Седар-Крик (1864).
 Блант, Джон Уоллес (более известен как Джон Уинслоу Ирвинг; род. 1942) — американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар».
  (наст. имя — Рой Ннавучи) — британский музыкант.
 Блант, Дэвид (род. 1953) — британский дипломат, посол Великобритании в Косове (2008) и Хорватии (2008—2012).
  (род. 1960) — британский политик, член Палаты общин (с 1997), дядя Эмили Блант.
 Блант, Кристофер:
 Блант, Кристофер (1555/1556—1601) — английский солдат, тайный агент и повстанец.
  (1904—1987) — британский банкир и нумизмат, президент Британского нумизматического общества (1946—1950) и Королевского нумизматического общества (1956—1961).
 Блант, Кэтрин — американская журналистка, лауреат премии Джеральда Лоэба за специальный репортаж (2020).
  (род. 1962) — американский политик, член Палаты представителей (с 2017).
  — американский баскетболист, чемпион Британской баскетбольной лиги в составе клуба «Кингстон» (1990).
 Блант, Мэтт (род. 1970) — американский политик, губернатор штата Миссури (2005—2009).
 Блант, Ричард (1770—1859) — британский военный деятель, губернатор островов Синт-Эстатиус и Саба (1801—1802).
 Блант, Рой (род. 1950) — американский политик, член Палаты представителей и сенатор США.
 Блант, Уилфрид:
  (1840—1922) — английский поэт, писатель и путешественник, супруг Энн Блант.
  (1901—1987) — британский художник, педагог и куратор искусства, обладатель Мемориальной медали Вича Королевского садоводческого общества (1950).
  (1800—1889) — британский колониальный чиновник, губернатор Агры (1835).
 Блант, Чарльз:
  (1775—1840) — британский политик, член Палаты общин (1831—1840).
  (род. 1951) — австралийский политик, член Палаты представителей (1984—1990), глава Национальной партии Австралии (1989—1990).
 Блант, Эдвард — британский танцовщик, чемпион мира по бальным танцам (1927).
 Блант, Эмили (род. 1983) — британская актриса, племянница Криспина Бланта.
 Блант, Энн (ур. Кинг-Ноэль; 1837—1917) — британская путешественница, внучка поэта Джорджа Байрона.
 Блант, Энтони (1907—1982) — английский историк искусства и разведчик.

Топоним

См. также 
 Блаунт